Rycerka Nella (ang. Nella the Princess Knight, 2017-2020) – amerykańsko-irlandzko-brytyjski serial animowany stworzony przez Christine Ricci oraz wyprodukowany przez Brown Bag Productions i Nickelodeon Animation Studio.

Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 6 lutego 2017 na amerykańskim Nickelodeon. W Polsce serial zadebiutował 22 maja 2017 na antenie Nickelodeon Polska w bloku Nick Jr. 26 czerwca 2017 roku serial zadebiutował na kanale Nick Jr. Polska, a 22 lipca 2017 na antenie Nickelodeon HD.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie Nelli – ośmioletniej księżniczki, która zamienia się w rycerkę i chroni obywateli z jej rodzinnego królestwa.

Obsada 
 Akira Golz – Nella
 Samantha Hahn – Trinket
 Micah Gursoy – Sir Garrett
 Matthew Gumley – Clod
 Tay Jones – Król Tata
 Rebecca Soler – Królowa Mama
 Courtney Shaw –  księżniczka Norma
 Kobi Frumer – Sir Blaine
 Maya Tanida – Willow
 Adam Sietz – Gork
 Anne Lewis – Polkadottie
 Ashley Albert – Minatori

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Irlandzkie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2017
Programy telewizji Nickelodeon